Maus peut faire référence à :

Patronymes 
 Didier Maus (1947-), un haut fonctionnaire, élu local et universitaire français.
 Henri Maus (1808-1893), un ingénieur belge.
 Guido Maus (1964-), un peintre, dessinateur et sculpteur belge.
 Octave Maus (1856-1919), un avocat, écrivain et critique d'art belge.

Autres 
 Maus, une bande dessinée d' Art Spiegelman publiée de 1980 à 1991 .
 Panzerkampfwagen VIII Maus, un char allemand.